Árokrendszer (földrajz)
 Árokrendszer (választási rendszerek)